Das Punj Lloyd PSA Masters 2009 fand vom 5. bis 10. Dezember 2009 in Mumbai, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und mit 152.500 US-Dollar dotiert. Es wurde nach zweijähriger Pause erstmals wieder ausgetragen.
 
Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr im Halbfinale ausschied. Das Finale gewann Ramy Ashour gegen Nick Matthew mit 11:6, 9:11, 11:9 und 11:9. Dies war sein erster Titel bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ritwik Bhattacharya einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2009
Squashturnier in Mumbai